Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1906 war ein Tenniswettbewerb in London.

Durch einen Sieg über die Titelverteidigerin May Sutton in der Challenge Round errang Dorothea Douglass ihren dritten Titel.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 265.

Dameneinzel
1906